Рордорф (Инн) — коммуна в Германии.
 Рордорф (Шварцвальд) — коммуна в Германии.